Fale (Tokelaus eiland), een eiland in het Tokelause atol Fakaofo
 Fale (dorp), de enige plaats op dit eiland
 Fale (Tuvalu), een eiland in het Tuvaluaanse atol Nukufetau
 Nukunonu Village (ook Fale), de enige plaats op het eiland Nukunonu in het Tokelause atol Nukunonu
 Fale (architectuur), een typisch huis uit de Samoaanse architectuur